Bei der Sommer-Universiade 1959 wurden im August und September 1959 im italienischen Turin fünf Wettbewerbe im Tennis ausgetragen.

Medaillengewinner

Ergebnisse

Herreneinzel 
Bis zum Viertelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Halbfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Herrendoppel

Dameneinzel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks/Quellen 
 .
 Rudé právo, zeitgenössische Ausgaben, verfügbar bei archiv.ucl.cas.cz

Einzelnachweise 

Tennis
1959
Tennisturnier in Turin
Tennisturnier 1959